Дзинтари — , в переводе значит «янтарь».

 Дзинтари — район латвийского города Юрмала.
 Дзинтари — микрорайон латвийского города Даугавпилс.
 «Дзинтари» — концертный зал, расположенный в Юрмале.
 Дзинтари — железнодорожный остановочный пункт в Юрмале.
 Дзинтари — лесопарк в Юрмале.

См. также 
 Dzintars — латвийская компания.